Imperial – maior fabricante de chocolates português
 Imperial Airways – empresa aérea comercial, que atuou de 1924 até 1939
 Imperial Esports – organização de esportes eletrônicos brasileira

Topônimos

 Nueva Imperial

 Imperial (Califórnia)
 Imperial (Missouri)

 Nuevo Imperial (distrito)
 Imperial (distrito)

Outros
 Imperiali – fórmula utilizada para calcular o número mínimo de votos requeridos para obter um assento parlamentar em alguns países que utilizam os sistema eleitoral de representação proporcional do tipo voto único transferível ou método do maior restante.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos